Zimmer (automerk)

Personen met die achternaam 
Carl Wilhelm Erich Zimmer, (1873-1950), een Duitse dierkundige
Hans Zimmer, componist
John Todd Zimmer, (1889-1957), een Amerikaanse ornitholoog
Louis Zimmer, uurwerkmaker en astronoom
Marcel en Lydia Zimmer, zangduo
Sabine Zimmer, atlete